El nombre Chevrolet puede referirse a:

Automóviles 

 Chevrolet, marca de automóviles de General Motors.

Personas 

 Arthur Chevrolet (1884-1946), automovilista y empresario suizo-estadounidense.
 Gaston Chevrolet (1892-1920), automovilista y empresario franco-estadounidense.
 Gérald Chevrolet (1955-2011), dramaturgo y pedagogo suizo.
 Louis Chevrolet (1878-1941), automovilista y empresario suizo-estadounidense.
 Michel Chevrolet (1972-2012), periodista y político suizo nacido en Argentina.

Cine 

 Chevrolet, película española de 1997.
 El chevrolé, película uruguaya de 1999.